En optique, la loi de Cauchy est une relation empirique donnant la variation d’indice de réfraction n avec la longueur d’onde λ pour un milieu transparent donné.

 En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Cauchy est une loi de probabilité.